Santa Mariña es un lugar situado en la parroquia de Santa Mariña do Monte, del municipio de El Barco de Valdeorras, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de El Barco de Valdeorras